Ижморский — посёлок городского типа в Ижморском районе Кемеровской области России.

Население —  чел. ().

Расположен в 150 км от областного центра — города Кемерово на Транссибирской железнодорожной магистрали.

История 
В 1893 году, в связи со строительством Великой транссибирской магистрали, возникла Ижморская железнодорожная станция, которая получила название от села Ижморка, находившегося в трёх километрах. В свою очередь селу дали название переселенцы из Пензенской губернии, где существовали и до сих пор есть сёла Большая и Малая Ижмора. Так на этом месте вырос населённый пункт. В 1911 году в нём проживало 860 человек.

Решениями исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся от 17 мая 1958 года посёлок Ижморка Ижморского района отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования — рабочий посёлок Ижморский.

Население

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 http://sh-kray.narod.ru/arhive/2003/39-43/pol9.htm

Посёлки городского типа Кемеровской области
Районные центры Кемеровской области
Населённые пункты Ижморского района